Chojang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Chojang-dong, Busan, stadsdel i Busan, 
 Chojang-dong, Jinju, stadsdel i Jinju, Södra Gyeongsang,